Poloni steht für:

 Poloni, Gemeinde im Bundesstaat São Paulo, Brasilien
 Poloni-Preis, schwedischer Literaturpreis für Kriminalliteratur

Poloni ist der Familienname folgender Personen:

 Helena Poloni, Pseudonym von Ingegerd Stadener (1903–1968), schwedische Autorin
 Pietro Poloni (* 1946), italienischer Radrennfahrer
 Selvino Poloni (* 1944), italienischer Radrennfahrer